Пишельсдорф-ин-дер-Штайермарк () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Вайц. Население составляет 2456 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 17,31 км². Официальный код — 61737.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрвин Мартерер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 1 место.
 местный блок: 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Штирии